manipuri – styl tańca indyjskiego
 manipuri – urzędowy język w indyjskim stanie Manipur
 język bisznuprija-manipuri – indoeuropejski język w północno-wschodnich Indiach